FSC est un sigle pouvant signifier :
 Fabryka Samochodów Ciężarowych, un constructeur de camions polonais ;
 Fabryka Samochodów Ciężarowych „Star”, un constructeur de camions polonais ;
 Fédération des scouts catholiques, une ancienne dénomination de l'actuelle Fédération des scouts Baden-Powell de Belgique ;
 , un écolabel certifiant que le bois d'un produit provient d'une gestion durable des forêts ;
 formule sanguine complète ;
 , une chaine de télévision appartenant à la FOX spécialisée dans le football ;
 , les changements planifiés et approuvés pour l’implémentation d'un logiciel ;
 Fédération des syndicats chinois ;
 Fonds structurels de cohésion, un instrument financier ayant pour but de renforcer la cohésion économique et sociale de l'Union européenne ;
 , en transport aérien.

FSC est un code pouvant signifier :
 Aéroport de Figari-Sud-Corse, un aéroport du département de la Corse-du-Sud, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports